«Баланс» — второй и последний альбом советской рок-группы «Кофе», выпущенный в 1986 году. Ряд критиков называется первым new wave-альбомом СССР.

Альбом был записан в домашней студии Алексея Вишни на проспекте Космонавтов. В записи участвовали синтезаторы Vermona и «Электроника ЭМ-04». Ввиду отсутствия секвенсора басист Станислав Тишаков играл восьмыми нотами через короткую задержку. Запись проходила в одно-два наложения.

После распространения альбома на магнитофонных катушках группа получила предложение от телепрограммы «Поп-Антенна» снять видеоклип на песню «Зеро». Всего клип был показан 3-4 раза, но участников группы стали узнавать на улицах.

Детали издания 
«Баланс» получил хождение как магнитоальбом (при этом барабанщиком Александром Сениным был подготовлен эскиз для обложки). В 2010 году переиздан в рамках серии «Архивы записей с магнитных лент». В 2013 году впервые официально издан в виде CD и LP нижегородским лейблом Other Voices Records (использовалась оцифровка бытовой катушки из интернета). В 2018 году компания Bordello A Parigi выпустила LP макси сингл с оригиналами песен «Кофе» «Баланс» и «Компьютер» и их собственными версиями этих песен.

В 2020 году альбом был отреставрирован и переиздан российско-эстонским лейблом Maschina Records в рамках полного собрания творческого наследия «Кофе» сначала в виде виниловой пластинки под именем «Баланс+» (с бонус-треками), а затем в виде двухдисковой CD-антологии «Балласт» (в которую также вошёл отреставрированный альбом «Балет» и новый материал участников группы).

С сентября 2021 года альбом доступен на цифровых площадках.

Список композиций 
Издание Other Voices Records (2013)
 Музыка и аранжировки — «Кофе»
 Авторы текстов — «Кофе», кроме указанного особо

Переиздание Maschina Records (2020)

Бонусные треки
 Музыка и аранжировки — «Кофе», Евгений Лазаренко

Участники записи 
 Григорий Кобешавидзе (Краснов) — вокал, акустическая гитара, клавишные, перкуссия
 Станислав Тишаков — бас-гитара, клавишные, вокал
 Эдуард Нестеренко — гитара, клавишные, вокал
 Александр Сенин — ударные
 Игорь «Гога» Копылов — бас-гитара, клавишные, вокал
 Игорь Петров — клавишные, гитара, перкуссия, реверсы
 Алексей Вишня — акустическая гитара, голоса, военный коллаж, «тропиллизация»
 Елена Вишня — женский голос
 Евгений Лазаренко — гитара, вокал (на бонусных треках)
 Звукорежиссёры — Алексей Вишня (основной материал), Евгений Лазаренко (бонусные треки)

Кавер-версии 
 В 1985 году, в ходе записи альбома «Это не любовь» на студии Алексея Вишни, Виктор Цой спел отрывок песни «Принцесса». Данная запись под названием «Стишок» идёт бонус-треком к поздним изданиям альбома.
 В 1994 году на кавер-версию песни «Зеро» в исполнении певицы Натальи Сорокиной был снят клип.

См. также 
 Альянс '87

Примечания

Ссылки
 Альбом на Яндекс.Музыке 

Альбомы СССР
Альбомы на русском языке
Альбомы новой волны
Альбомы русского рока